De familienaam van een groot aantal personen, waaronder:
 Willem van Dam (1596-1673), remonstrant
 Pieter van Dam (1621-1706), advocaat van de VOC
 Albert Jansz. van Dam (1646-1720), cartograaf, landmeter, astronoom
 Jan Albertsz van Dam (1670-1746), landmeter, vermaner, cartograaf, wiskundige, astronoom
 Dirk Jansz. van Dam (1700-1776), wiskundige, almanakberekenaar, landmeter, astronoom
 Meindert Dirksz van Dam (1730-1812), wiskundige, almanakberekenaar, astronoom
 Lambertus van Dam (1744-1820) en nazaten, orgelbouwers
 Edmond Willem van Dam van Isselt (1796-1860), Nederlands politicus
 Catharina van Dam-Groeneveld (1887-2001), ooit oudste levende persoon in Nederland
 Jan van Dam (1896-1979), Nederlands germanist en collaborateur
 Joseph Van Dam (1901-1986), Belgisch wielrenner
 Max van Dam (1910-1943), Nederlands kunstenaar
 Luc van Dam (1920-1976), Nederlands bokser
 Gerrit van Dam (1922-1999), Nederlands politicus
 Al Van Dam (1929-2005), Vlaams muzikant, componist en producer 
 Marcel van Dam (1938), Nederlands socioloog en politicus
 Andries van Dam (1938), informaticus
 José van Dam (1940), artiestennaam van Joseph baron van Damme, Belgisch operazanger
 Theun van Dam (1940), Nederlands politicus
 Arend van Dam (tekenaar) (1945), Nederlands cartoonist
 Johannes van Dam (1946), Nederlands culinair journalist
 Peter van Dam (auteur) (1948), Nederlands auteur
 Peter van Dam (dj) (1952), Vlaams radio-dj 
 Wim van Dam (1950), Nederlands astroloog
 Chantal van Dam (1951), Nederlands schrijfster en biologe
 Rijk van Dam (1952), Nederlands politicus
 Arend van Dam (1953), schrijver
 Rob van Dam (stemacteur) (1954), Nederlands radiomaker en stemacteur
 Chris van Dam (1963), Nederlands politicus
 Lotte van Dam (1969), Nederlands actrice en regisseuse
 Martijn van Dam (1978), Nederlands politicus
 Stefan van Dam (1983), Nederlands voetballer
 Nicolette van Dam (1984), actrice en televisiepresentatrice
 Carlo van Dam (1986), Nederlands autocoureur
 Michiel van Dam (1988), Nederlands voetballer
 Barend van Dam, Nederlands golfer
 Paul van Dam, Nederlands sierkunstenaar, boekbandontwerper en hout- en linosnijder

Zie ook 
 Dam, doorverwijspagina met persoonsnamen
 Kappa Van Dam, een kartonfabrikant uit Helmond
 Lijst-Van Dam, een lijst van te sparen Joden uit de Tweede Wereldoorlog
 Van Dam-Ziekenhuis, een voormalig ziekenhuis in Rotterdam
 Van Dam (orgelbouwer), een geslacht van orgelbouwers (1779-1926)